«On Your Radar» — третій студійний альбом британсько-ірландського поп-гурту The Saturdays. Реліз відбувся 18 листопада 2011 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 

Альбоми The Saturdays
Альбоми Fascination Records